Син-мубаллит — царь Вавилона, правил приблизительно в 1813 — 1793 годах до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии.

Биография 
Сын царя Апиль-Сина. Также как и его отец носил не аморейское, а аккадское имя (два случая исключения из всей I Вавилонской (аморейской) династии).

Син-мубаллит первым из вавилонских царей начал предпринимать походы на юг. Вавилоняне заключили союз с Уруком, Исином, Рапикумом и некими сутийскими племенами против Ларсы. Но царь Ларсы Рим-Син в 1810 году до н. э. разгромил эту коалицию. На 11-м году правления (ок. 1803 г. до н. э.) южная граница была немного отодвинута от Дильбата; датировочная формула Син-мубаллита говорит о постройке стены Марада.

Но против Рим-Сина, царя Ларсы Син-мубаллит был ещё слаб, и не оказал помощи правителю Урука Анаму, хотя в своём письме к Син-мубаллиту тот просил о ней, указывая на то, что цари Урука и Вавилона одной крови, но это не тронуло вавилонского царя и около 1803/02 гг. до н. э. Рим-Син захватил Урук. На 14-м году (ок. 1799 г. до н. э.) между Ларсой и Вавилоном всё же произошёл какой-то временный инцидент. Датировочная формула Син-мубаллита говорит о победе над войском Ура, то есть города принадлежащего державе Рим-Сина. В дальнейшем Син-мубаллит подчинился Рим-Сину и вместе с последним вёл войну с царем Исина Дамик-Илишу. На 16-м году (ок. 1797 г. до н. э.) Син-мубаллиту даже удалось на некоторое время подчинить город Исин.

Правил Син-мубаллит 20 лет.

Список датировочных формул Син-мубаллита

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список датировочных формул Син-мубаллита

Вавилонские цари
Правители Азии XIX века до н. э.
Персоналии по алфавиту